Saint Valbert peut renvoyer à :
 Valbert de Luxeuil, moine du , abbé de Luxeuil, canonisé
 Saint-Valbert, village de Haute-Saône dont le nom fait référence au précédent, et où se trouve l'ermitage de Saint Valbert
 Fougerolles-Saint-Valbert, commune nouvelle de la Haute-Saône
 Charmes-Saint-Valbert, autre commune de Haute-Saône
 un lieu-dit de la commune de Héricourt (Saint-Valbert-Héricourt, Haute-Saône)
 un  cimetière (St.Valbert Cemetery) à Wayne Township, près de Versailles (Ohio), aux États-Unis d'Amérique, où une communauté française s'était installée au

Notes et références